Belgium
Ramillies, település Nivelles járásban

 Franciaország
Ramillies, település Nord megyében